Кочемирово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочемирово — село в Кадомском районе Рязанской области.
 Кочемирово — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.